Жужа́ль-Назаре́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Ліможа, 27 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 330 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 854,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жужаль-Назарет на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жужаль-Назарет на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез